Flora pode se referir a:

Flora, conjunto das espécies de plantas
Flora (mitologia), deusa da mitologia romana
8 Flora, asteroide da cintura principal
 FC Flora Tallinn, clube de futebol da Estónia
Família Flora, um grupo de asteroides.
Flora (empresa), uma empresa brasileira de bens de consumo que pertence a J&F Participações, dona do frigorífico JBS.

Localidades 
Flora (Noruega), comuna no condado de Sogn og Fjordane

Flora (Illinois)
Flora (Indiana)
Flora (Mississippi)

Personagens 
Flora, fada do conto A Bela Adormecida
Flora, do antigo desenho animado Jayce
Flora Própolis, do antigo programa brasileiro de humor Escolinha do Professor Raimundo
Flora Pereira da Silva, da novela brasileira A Favorita

Desambiguação
Desambiguações de topônimos